Stereo (geluid), een tweekanaalsgeluidsopname en/of -weergave
 stereoscopie, stereobeeld, ook wel 3D genoemd
 ruimtemeetkunde of stereometrie
 Stereo (1969), een film van David Cronenberg
 Stereo (band), rockband voortgekomen uit het televisieprogramma Rock Nation
 Stereo (nummer), een nummer van John Legend
 Soda Stereo, rockband uit Argentinië

STEREO kan verwijzen naar:
 STEREO (ruimtemissie), een ruimtemissie van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA